Шолька — река в России, протекает в Краснобаковском районе Нижегородской области. Устье реки находится в 54 км по левому берегу реки Уста. Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна — 43,4 км². 

Исток Шольки находится в лесах в 29 км к северо-востоку от посёлка Красные Баки. Течёт на юго-запад по сплошному ненаселённому лесному массиву. Впадает в Усту выше деревни Зубово.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ветлуга от города Ветлуга и до устья, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400212110000043441
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110004344
 Код бассейна — 08.01.04.002
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Краснобаковского района
Притоки Усты